Vladimir Maksimov er navnet på flere personer:

 Vladimir Salmanovitj Maksimov – sovjetisk/russisk håndboldspiller og -træner
 Vladimir Vasievitj Maksimov – russisk skuespiller
 Vladimir Emeljanovitj Maksimov – sovjetisk/russisk forfatter